Douze-Novembre  ou XII-Novembre ou 12-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Au Canada,
 Le , un glissement de terrain des berges de la rivière Nicolet détruit l'Académie commerciale et une partie de l'évêché de Nicolet au Québec.

En France, 
 Le , à Chenois en Moselle : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 12 de Noviembre » ou « Doce de Noviembre »
 Espagne : événement non connu
 Avenida 12 de Novembro ou Avenida Doce de Novembro ou Rúa do Doce de Novembro (en galicien), ou encore Avenida (del) Doce de Noviembre (en espagnol), à Pontevedra en Galice.
 Calle 12 de Noviembre, à Villadangos del Páramo, en Castille-et-León.
 Pérou, événement non connu :
 (Avenida) 12 de Noviembre, à  dans la région de La Libertad.
 (Avenida) 12 de Noviembre, à  dans la région de Lima.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
12